«Больше чем друг», в оригинале «Замена» () — кинокомедия 2010 года с Дженнифер Энистон в главной роли.

Сюжет 
Во всём Нью-Йорке не было ближе друзей, чем риэлтор-невротик Уолли и очаровательная Кэсси. Однако, когда Кэсси решится на искусственное оплодотворение, донором она выберет надёжного и женатого красавца Роланда. Лучшие друзья решают отметить это вечеринкой, где Уолли напивается до неприличия, случайно опрокидывает в ванной «важный флакон» и, заметая следы, заменяет утраченный «биологический материал» Роланда своим.

Через шесть лет Кэсси возвращается в Нью-Йорк с 6-летним сыном Себастиеном, который поразительно напоминает Уолли самого себя, а заодно оживляет в его памяти всё, что случилось той злополучной ночью. Теперь незадачливому «другу» предстоит убедить Кэсси, что они — больше чем друзья, выиграть у Роланда статус «настоящего папы» и разобраться с самим собой. На вечеринке по случаю помолвки Кэсси и Роланда Уолли признаётся во всём Кэсси, вначале она отвергает его и запрещает приближаться к себе и сыну, однако после долгих размышлений меняет своё решение и разрешает общаться с сыном...

В ролях 
 Дженнифер Энистон — Кэсси Ларсон
 Джейсон Бейтмен — Уолли
 Томас Робинсон — Себастиен
 Патрик Уилсон — Роланд
 Джульетт Льюис — Дебби
 Джефф Голдблюм — Леонард
 Келли Барретт — Джессика, жена Роланда

Интересные факты 
 Съёмки проходили в Нью-Йорке весной 2009 года.
 Оригинальное название фильма «The Baster» было заменено на «The Switch».
 Дженнифер Энистон является одним из продюсеров фильма.
 Детям до 13 лет просмотр фильма не желателен.
 «Больше, чем друг» снят по мотивам рассказа лауреата Пулитцеровской премии Джеффри Евгенидеса, автора романов «Девственницы-самоубийцы» и «Средний пол». Впервые рассказ появился в журнале «Нью-йоркер» и привлёк внимание сценариста Аллана Лоэба («Двадцать одно», «То, что мы потеряли»), который, в конечном счёте, и написал к нему сценарий.
 Слоган фильма — «Меньше, чем любовник».
 Дженнифер Энистон получила за работу в фильме гонорар в $ 8 миллионов.
 Дженнифер Энистон и Джейсон Бейтман ранее снимались уже в фильме «Развод по-американски».
 Джефф Голдблюм снялся в эпизоде сериала «Друзья», в котором снималась Дженнифер Энистон.

Примечания

Ссылки 

 
 Больше, чем друг. Отзывы о фильме 
 Больше, чем друг на сайте kinofilms.com.ua 

Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2010 года
Романтические кинокомедии США
Романтические комедийные фильмы 2010-х годов
Фильмы Джоша Гордона
Фильмы Уилла Спека